Ґіллінґ — у германо-скандинавській міфології велетень, батько Ґуттунґа і Баугі.

 Джон Гіллінг (1912—1984) — англійський режисер та сценарист.
 Зої Гіллінг (* 1985) — британська сноубордистка.
 Ребекка Гіллінг (* 1953) — австралійська акторка та модель.

Абатство Гіллінг — середньовічний англосаксонський монастир в Йоркширі.
 Замок Гіллінг — замок, Північний Йоркшир.
 Гіллінг Вест — село і цивільна парафія в районі Річмондшир у Північному Йоркширі.
 Гіллінг-Іст — село і цивільна парафія в районі Райдейл у Північному Йоркширі.
 Гіллінг з Гартфортом і Седбері — цивільна парафія в Північному Йоркширі.